Titus Flavius Domitianus, Romeins keizer van 81-96
Domitianus van Gallia, Romeins troonpretendent, ca. 271
Domitianus van Hoei, bisschop van Tongeren en Maastricht